Сергеево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Майского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Октябрьское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Октябрьский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 22 км, до центра муниципального образования Майского по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Паилово, Пантелеево, Сараево, Гридино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Сергеево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района